Con il nome di panissa si indicano due diversi piatti della cucina regionale italiana, uno della cucina ligure e uno della cucina piemontese:

 Panissa ligure
 Panissa piemontese